Aquitániai Szent Vilmos (765 k. – 812) frank főúr, hitvalló szerzetes
Vercelli Szent Vilmos (1085–1142) szentként tisztelt bencés apát, a vilhelmita kongregáció alapítója